Виньоне — топоним:
 Виньоне () — коммуна в Пьемонте, Италия.
  () — коммуна в Новой Аквитании, Франция.